En France, le ministère des Cultes fut créé en 1804 et sera rattaché au ministère de l'Intérieur en 1912.
En Algérie, le ministère des Cultes désigne le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs crée en 1958.

Ministère de l'Intérieur (France)